

Patronyme 

 Adrien Dollfus (1858-1921), entomologiste français, petit-fils de Jean Dollfus ;
 Ariane Dollfus (1966- ), journaliste et écrivaine française, fille d'Audoin Dollfus ;
 Audouin Dollfus (1924-2010), aéronaute et astronome français, fils de l'aéronaute Charles Dollfus ;
 Camille Dollfus (1826-1906), homme politique français ;
 Charles Dollfus (1827-1913), critique littéraire et philosophe français, fils de Jean Dollfus ;
 Charles Dollfus (1893-1981), aéronaute et historien français, ancien conservateur du Musée de l'Air, petit-fils de Jean Dollfus ;
 Émile Dollfus (1805-1858), homme politique alsacien, frère de Jean Dollfus ;
 Frédéric Engel-Dollfus (1813-1888), saint-simonien, associé de DMC et beau-fils de Jean Dollfus, député à Tours lors du gouvernement de la Défense nationale ;
 Geneviève Dollfus (1938-2020), archéologue française ;
 Gustave-Frédéric Dollfus (1850-1931), géologue, malacologue et phycologue français ; il est issu d'une branche différente des précédents, étant également l'un des descendants du Hans Dollfus du  ;
 Jean Dollfus (1800-1887), manufacturier, maire de Mulhouse ;
 Jean-Henri Dollfus père (1724-1802), artiste et manufacturier, cofondateur de la première fabrique de toiles peintes de Mulhouse ;
 Jean-Henri Dollfus fils, (1755-1825), fils du précédent, manufacturier et maire de Mulhouse ;
 Olivier Dollfus (1931-2005), géographe français.
 René Dollfus (1861-?), peintre français.
 Robert-Philippe Dollfus, 1997-1976, zoologiste et parasitologiste français

Voir aussi 
 Engelbert Dollfuss (°1892 - †1934), chancelier autrichien ;
 Dollfus' stargazer, poisson vivant dans l'Océan Indien occidental.

Astronomie 
 (2451) Dollfus : astéroïde.